

Sigle

DARES est un sigle ou acronyme qui signifie :
 Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques, une direction du ministère chargé de l'emploi en France ;
 Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé de Genève, Suisse.

Darès 
Darès est un nom propre qui peut désigner :
 Darès, un héros troyen de la mythologie gréco-romaine ;
 Darès le Phrygien, prêtre troyen de la mythologie grecque.